Роша́ль (Роша́л) — еврейская фамилия и топоним. Происходит от аббревиатуры «Рошал» (), означающей «рабби Шломо Лурия» (), по имени раввина и комментатора Талмуда, жившего в XVI веке в Польше и Литве.

Известные носители 
 Рошаль, Александр Борисович (1936—2007) — советский и российский шахматист, шахматный журналист.
 Рошаль, Григорий Львович (1899—1983) — советский режиссёр театра и кино, сценарист, педагог.
 Рошал, Евгений Лазаревич (род. 1972) — российский программист, автор всемирно известных программ.
 Рошаль, Лев Борисович (1896—1940) — советский партийный деятель.
 
 Рошаль, Михаил Григорьевич (1897—1985) — участник революционного движения в России.
 Рошаль, Семён Григорьевич (1896—1917) — участник революционного движения в России.
 Рошаль, Серафима Львовна (1906—1971) — советский сценарист.

Составные фамилии 
 Рошаль-Строева, Марианна Григорьевна (1925—2022) — российский режиссёр, литератор.

Топонимы 
 Рошаль — город в Московской области России.
 Посёлок имени Рошаля — название посёлка Мариенбург (ныне район города Гатчина) в советские годы.